India
Kalol INA – città del distretto di Gandhinagar, Gujarat
Kalol INA – città del distretto di Panchmahal, Gujarat